Furuholmen ist der Nachname von:

Magne Furuholmen (* 1962) Musiker und Mitglied der norwegischen Popband a-ha.

Darüber hinaus ist es der Name

 der Insel Furuholmen (Vaxholm) im Stockholmer Schärengarten.